

Toponymes 

 Goulding, census-designated place située en Floride ;
 Goulding est une localité de l'Utah.

Patronymes 
 Alfred J. Goulding (1886-1972), est un réalisateur et scénariste australien.
 Cathal Goulding (1922-1998), est un républicain irlandais.
 Chris Goulding (1988-), est un joueur australien de basket-ball.
 Edmund Goulding (1891-1959), est un réalisateur et scénariste britannique.
 Ellie Goulding (1986-), est une chanteuse, compositrice et guitariste britannique.
 George Goulding (1884-1966), est un athlète canadien.
 Grantley Goulding (1874-1944), est un athlète britannique.
 Marrack Goulding (1936-2010), est un diplomate britannique.
 Robert Goulding (1972-), est un ancien joueur reconverti entraîneur de rugby à XIII anglais.
 Seán Goulding (1877-1959), est un homme politique irlandais

Homonymie de patronyme